Села:
 Козубівка — Миколаївська область, Доманівський район
 Козубівка — Полтавська область, Хорольський район